Staro Selo je naseljeno mjesto u sastavu Grada Siska.

Stanovništvo

Nacionalni sastav

Izvor

 CD rom: "Naselja i stanovništvo RH od 1857-2001. godine", Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2005.